Ростислав Ростиславович (3 декабря 1938, Чикаго, США — 7 января 1999, Лондон, Великобритания) — американский банкир, менеджер, сын князя Ростислава Александровича и его первой жены княжны Александры Павловны Голицыной (позже г-жа Эрмор) (1905—2006).

Происхождение 
Со стороны отца — внук великого князя Александра Михайловича и великой княгини Ксении Александровны, правнук императора Александра III, праправнук императора Николая I по прямой мужской линии.

Со стороны матери — внук новгородского предводителя дворянства, члена Государственного совета князя Павла Павловича Голицына и его супруги княгини Александры Павловны, урождённой княжны Мещерской. Ростислав Ростиславович являлся потомком известных российских аристократических родов (Голицыных, Мещерских, Трубецких, Паниных, Строгановых, Нелидовых, Толстых), а также историка Н. М. Карамзина (через дочь Екатерину Николаевну (1805/9 — 1867)) и, кроме того, Владимира Орлова, младшего брата Григория Орлова, фаворита Екатерины II.

Биография 
Детство Ростислава Ростиславовича прошло в Чикаго. Он окончил элитную школу Академию Филлипса. В 1944 году его родители развелись, позже княгиня Александра Павловна вышла замуж за американского банкира Лестера Армура. После окончания школы, Ростислав Ростиславович продолжил своё обучение в Йельском университете, где получил степень бакалавра в области управления бизнесом, а затем и степень магистра, но уже в бизнес-школе при Чикагском университете. В Чикаго Ростислав Ростиславович работал в The Nothern Trust Bank в качестве вице–президента.

В 1985 году Ростислав Ростиславович вместе с семьёй переехал в Лондон, где он работал в лондонском отделении лихтенштейнского банка, в качестве генерального менеджера. Кроме того, Ростислав Ростиславович являлся одним из советников Объединения членов рода Романовых, был одним из активных членов семьи. Именно Ростислав Ростиславович представлял семью Романовых на различных конференциях в Лондоне, когда в начале 1990-х проводились ДНК экспертизы, связанные с обнаружением останков Романовых. 27 июня 1992 года в Париже состоялась встреча «Семи князей Романовых». С шестью другими русскими князьями Ростислав Ростиславович основал Благотворительный фонд Романовых, деятельность которого направлена на оказание помощи русским детям в Москве и Санкт-Петербурге.

Его мать, Александра Павловна, взяла со своего сына слово, что он никогда не поедет в Россию. Она всегда чувствовала, что что-то плохое случится с ним на Родине. Это обещание очень тяготило Ростислава Ростиславовича, он всю жизнь мечтал посетить Россию. В 1998 году состоялось захоронение останков Императорской Семьи, и князь вместе с семьёй впервые приехал в Россию. Он очень трепетно относился к истории своего рода.

Вскоре после возвращения в Британию он заболел. Врачи диагностировали редкое заболевание от пыли в соборе. После этого он впал в кому и умер 7 января 1999 года. Князь Ростислав Ростиславович Романов похоронен на территории Собора Успения Божий Матери и Всех святых в Лондоне.

Браки и дети 
9 сентября 1960 года в Уиннетке (штат Иллинойс, США) сочетался браком со Стефеной Вердел Кук (; род. 15 декабря 1938), дочерью Эдгара Джозефа Кука. Развелись в 1980 году, от этого брака — дочь:
 княжна Стефена Ростиславовна (род. 21 января 1963, Чикаго, США), муж — Уильям Портер Богис III.
16 августа 1980 году в Лейк-Форесте (Иллинойс) женился на Кристин Ипсен (; род. 3 апреля 1949), дочери Гарольда Ипсена. От этого брака — два сына и дочь:

 княжна Александра Ростиславовна (род. 9 июня 1983, Иллинойс, США) — окончила Ashford School в Англии, затем училась KLC School of Design в Лондоне. Сегодня живёт в Нью-Йорке и работает на веб-сайте, посвящённом моде. Является одним из патронов «Русского летнего балла» в Лондоне.

 князь Ростислав Ростиславович (род. 21 мая 1985, Иллинойс, США)

 князь Никита Ростиславович (род. 24 января 1987, Лондон, Великобритания)

Ссылки 
 Дом Романовых
 Romanov Family Association

Ростислав Ростиславович